Jason Missiaen (né le  à Chatham en Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel évoluant au poste de gardien de but. Il est repêché au  du repêchage de 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2006-2007 || Petes de Peterborough || LHO|| 12 || 1 || 7 || 0 || 559 || 59 || 5,15 || 87,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Stars de Peterborough || OPJHL||
|-
| 2007-2008 || Petes de Peterborough || LHO || 22 || 8 || 8 || 1 ||  || 62 || 3,28 || 91,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Petes de Peterborough || OHL|| 38 || 12 || 21 || 2 ||  || 141 || 3,81 || 90,4 || 1 || 2 || 4 ||  ||  || ||  ||  || || || 0
|-
| 2009-2010 || Petes de Peterborough || OHL|| 59 || 27 || 29 || 3 ||  || 206 || 3,68 || 90,1 || 1 || 4 || 4 ||  ||  || ||  ||  || || || 0
|-
| 2010-2011 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ || 53 || 10 || 33 || 8 ||  || 168 || 3,33 || 89,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Road Warriors de Greenville || ECHL || 40 || 22 || 13 || 3 ||  || 107 || 2,71 || 91,6 || 3 || 0 || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||0
|-
| 2012-2013 || Whale du Connecticut || LAH || 25 || 10 || 8 || 2 ||  || 69 || 3,07 || 90,6 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Road Warriors de Greenville || ECHL || 5 || 4 || 1 || 0 ||  || 14 || 2,75 || 92,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Wolf Pack de Hartford || LAH|| 14 || 2 || 11 || 1 ||  || 50 || 3,83 || 86,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Road Warriors de Greenville || ECHL || 21 || 14 || 6 || 1 ||  || 56 || 2,76 || 91,9 || 1 || 0 || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||0
|-
| 2014-2015 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 5 || 1 || 2 || 1 ||  || 14 || 3,56 || 88,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Road Warriors de Greenville || ECHL || 37 || 18 || 15 || 3 ||  || 110 || 3,08 || 90 || 2 || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || STS Sanok|| PHL || 16 ||  || ||  ||  ||  || 2,53 || 91,4 ||  ||  || 13 ||  ||  ||  ||  || 2,96 || 91,2 ||  || 
|-
|  2016-2017 || Pionniers de Chamonix Mont-Blanc  || Ligue Magnus || 34 || 9 || 19 || 6 ||  || 117 || 3,43 || 89,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1990
Joueur canadien de hockey sur glace
Naissance en Ontario
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur du Chamonix hockey élite
Gardien de but de hockey sur glace